windroos (kompas), onderdeel van een kompas
windroos (grafiek), visualisering van windrichtingen in een gebied
windroos (zelfkruier), onderdeel van bepaalde windmolens
Poëziereeks De Windroos
gradenboog
meerdere soorten in het plantengeslacht anemoon